

Patronyme 

 Christophe Abad, général français ;
 Damien Abad, homme politique français ;
 Diego Abad de Santillán, militant anarchiste, écrivain et économiste espagnol ;
 Diego José Abad y García ;
 Fernando Abad, joueur dominicain de baseball ;
 Florencio Barsana Abad, avocat et homme politique philippin ;
 Gerardo Abad Conde, juriste et homme politique espagnol ;
 Héctor Abad Faciolince, écrivain, traducteur et journaliste colombien ;
 Néstor Abad, gymnaste espagnol ;
 Pacita Abad, peintre philippine ;
 Raymond Abad, footballeur et entraîneur français ;
 Reynald Abad, historien moderniste français ; 
 Ricardo Abad, coureur d'ultrafond espagnol.

Toponyme 
-abad est un suffixe qui entre dans le nom de nombreuses villes d'Asie mineure, centrale et du sud, dérivé du persan  ābād (آباد) qui signifie lieu cultivé (village, ville, région), souvent attaché au nom du fondateur ou du patron.

En Inde, les noms en -abad sont un héritage des souverains musulmans de culture turco-persane tels que les Moghols.

Ce suffixe est particulièrement fréquent en Iran, où on trouve des milliers d'-abad, le plus souvent de petits  villages. La province de Markazi à elle seule comporte  44 Hoseynabad, 31 Aliabad, 23 Hajjiabad, 22 Hasanabad, etc.

Villes et provinces 
 Djalalabad, ville du Kirghizstan et la capitale administrative de la province de Jalal-Abad
 Ahmedabad, principale ville de l'État du Gujarat en Inde
 Allahabad, aujourd'hui Prayagraj, ville indienne du sud de l’État d’Uttar Pradesh
 Province de Jalal-Abad
 San Benito Abad, municipalité colombienne
 Plusieurs lieux en Inde et au Pakistan portent le nom de Hyderabad

Villages et quartiers 
 Ali Abad
 Djannat Abad, quartier du nord-ouest de Téhéran, la capitale de l'Iran
 Dar Abad, village des pentes de l'Alborz
 Khani Abad, quartier du centre ville de Téhéran
 Shams Abad, quartier au nord-est de Téhéran
 Abbas Abad, un des 112 quartiers de Téhéran
 Behjat Abad quartier du centre ville de Téhéran
 Youssef Abad, quartier au nord de Téhéran
 Hasan Abad, quartier de Téhéran
 Amir Abad, quartier de Téhéran
 Nazi Abad, quartier du sud-est du centre-ville de Téhéran
 Dowlat Abad, quartier du sud de Téhéran
 Sa'adat Abad, quartier du nord-ouest de Téhéran
 Pedro Abad, commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne
 Yaft Abad, quartier du sud-ouest de Téhéran
 Abdol Abad, quartier du sud-ouest de Téhéran
 Yakhchi Abad, quartier du sud de Téhéran
 Ne'mat Abad, quartier du sud-ouest de Téhéra
 Shad Abad, quartier du sud-ouest de Téhéran
 Khorsabad, village de l'Inde

Sigle 
ABAD peut désigner :
 ABAD (en azerbaïdjanais : Ailə Biznesinə ASAN Dəstək ; en français : Support facile pour les entreprises familiales), une entité juridique de droit publique en Azerbaïdjan.

Voir aussi 
 Pont-'n-Abad, ville bretonne
 

Homonymie de toponyme